L'edizione 1967-68 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Eusébio (), con 42 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1967-68 e qualificato in Coppa dei Campioni 1968-1969.
 Porto vincitore della Taça de Portugal 1967-1968 e qualificato in Coppa delle Coppe 1968-1969.
  Sporting CP, Académica, Vitória Setúbal e Leixões qualificati in Coppa delle Fiere 1968-1969.
  Tirsense e Barreirense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (75 gol segnati)
 Miglior difesa:  (19 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+56)
 Maggior numero di pareggi: ,  (7)
 Minor numero di pareggi: , , ,  (3)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (17 gol segnati)
 Peggior difesa:  (72 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-48)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1967-1968

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
Campionato portoghese di calcio